10 Years — сборник песен трансового музыканта Армина ван Бюрена, вышедший в 2006 году. На пластинке собраны некоторые из самых известных композиций Армина и ранее не выпускавшиеся песни. Альбом назван в честь 10-летия с того момента, как Армин стал диджеем.

Список композиций

Оригинальная редакция альбома

Диск 1 
 Hymne — 2:51
 Sail — 9:13
 Love You More (Vocal Mix feat. Racoon) — 9:02
 Communication Part 3 — 8:28
 Yet Another Day (feat. Ray Wilson) — 6:39
 Burned with Desire (feat. Justine Suissa) — 7:44
 4 Elements — 9:18
 Sound of Goodbye (Dark Matter Remix) — 6:42
 Clear Blue Moon — 7:27
 Blue Fear — 7:54
 Exhale (feat. System F) — 4:38

Диск 2 
 Who is Watching (feat. Nadia Ali) (Tonedepth Remix) — 11:19
 Saturday Night (vs. Herman Brood) — 7:45
 Zocalo (feat. Gabriel & Dresden) — 8:40
 This World is Watching Me (vs. Rank 1 feat. Kush) — 7:48
 Sunspot (feat. Airwave) — 6:01
 Touch Me — 9:09
 Simple Things (feat. Justine Suissa) — 7:08
 Shivers (Alex M.O.R.P.H. Red Light Dub) — 6:47
 Wall of Sound (feat. Justine Suissa) (Airbase presents Parc Remix) — 8:09
 Intruder (feat. M.I.K.E.) — 7:29

Диск 3 (только в Digital-редакции альбома) 
 Sail (Carl B’s Without Hope Remix) — 8:34
 Communication (Original Mix) — 4:16
 Sound Of Goodbye (Above & Beyond Remix) — 7:13
 Blue Fear (Agnelli & Nelson Remix) — 9:56
 Who Is Watching (DJ Remy & Roland Klinkenberg Remix) — 7:51
 Zocalo (Niklas Harding Remix) — 8:36
 Touch Me (Vincent De Moor Remix) — 7:41
 Shivers (Hammer & Bennett Remix) — 7:51

Ограниченная редакция (3xCD, 2xDVD) 
1 и 2 диски идентичны оригинальной редакции. Изменения касаются только третьего диска и добавлением в альбом DVD-дисков с записью концерта «Armin Only 2006 — Live Registration» и небольшим сборником клипов, фотографий, интервью и прочими приятностями.

Диск 3 
 Armin van Buuren — Communication (Original Mix) — 9:34
 Solarstone — 7 Cities (Armin van Buuren Remix) — 11:07
 Armin van Buuren — Sound of Goodbye (Nic Chagall Mix) — 8:45
 Aria — Dido (Armin van Buuren Remix) — 11:20
 Motorcycle — As the Rush Comes (Armin van Buuren’s Universal Religion Remix) — 9:53
 Yahel — Devotion (Armin van Buuren Remix) — 8:09
 Armin van Buuren vs. Rank 1 feat. Kush — This World Is Watching Me (Cosmic Gate Remix) — 8:38
 Armin van Buuren — Rush Hour — 9:32

DVD 1 (Armin Only 2006 — Live Registration) 
 Jose Amnesia feat. Jennifer Rene — Louder
 Sunlounger — White Sand
 Armin van Buuren feat. Gabriel & Dresden — Zocalo
 Above & Beyond feat. Zoë Johnston — Good For Me
 Armin van Buuren — Miserere
 Armin van Buuren — Rush Hour
 Galen Behr & Hydroid — Carabella (Galen Behr & Ørjan Nilsen Remix)
 Armin van Buuren Feat. Justine Suissa — Burned With Desire
 Armin van Buuren Feat. Justine Suissa — Wall Of Sound
 Lost World — A Life Elsewhere
 O’Callaghan & Kearney — Exactly
 Arksun — Arisen
 Ilse Delange — The Great Escape (Armin van Buuren Remix)
 Marninx Pres. Ecco — Intuition
 Rank 1 — Airwave
 Armin van Buuren vs. Rank 1 feat. Kush — This World is Watching Me
 Cygnus X — Superstring (Rank 1 Remix)
 Dj Tiesto — Adagio For Strings
 Dave 202 — Generate The Wave
 Armin van Buuren feat. Percossa & Cesar Zuiderwijk — Indian Drums
 Leon Bolier & Cliff Coenraad — The Mighty Ducks
 Armin van Buuren — Communication Part 3
 Armin van Buuren feat. Susana — If You Should Go
 Armin van Buuren feat. Susana — Shivers
 Signum — Harmonic
 Sean Tyas — Lift
 Tony Scott — Something for the People (Armin van Buuren vs Remy & Roland Klinkenberg Remix)
 Selu Vibra — Divine

DVD 2 (Armin Only 2006 — Bonus) 
 Making Of
 Artist Interviews
 Armin van Buuren feat. Rank 1 — This World Is Watching Me (Video Clip)
 Armin van Buuren feat. Racoon — Love You More (Video Clip)
 Armin van Buuren feat. Racoon — Love You More (Extended Version) (Video Clip)
 Armin van Buuren feat. Susana — Shivers (Extended Version) (Video Clip)
 Armin van Buuren vs. Herman Brood — Saturday Night (Video Clip)
 Armin van Buuren — Sail (Video Clip)
 Picture Book
 Flyers
 Armada
 Multi Angle Opening

Альбомы Армина ван Бюрена
Альбомы Armada Music
Сборники на английском языке